HNK Dubrovnik je bivši nogometni klub iz grada Dubrovnika, Dubrovačko-neretvanska županija, Republika Hrvatska. .

Povijest kluba 	 
Spajanjem klubova Olimpija i Balkan (oba kluba su osnovana 1919. godine), 1922. osnovan je NK Jug. Prvi susret je odigran protiv kluba Grom iz Grude. 1928. je nogometna sekcija Juga ugašena, a športski rekviziti i dresovi su predani klubu Građanski. 
Klub je obnovljen 1945. po završetku 2. svjetskog rata kao Jug u sklopu omladinskog športskog društva. Tijekom 1951. godine spaja se s klubovima Borac i Željezničar (oba kluba su osnovana 1950. godine) i dobiva novo ime NK Dubrovnik.
Godine 1978. ponovo uzima prvotno ime NK Jug, a sljedeće godine se spaja s drugim gradskim klubom, GOŠK-om, pod nazivom GOŠK Jug. Pod tim imenom ulazi u ondašnju jugoslavensku 2. saveznu ligu i ostaje u njoj desetak godina.
Osnutkom 1. HNL, klub postaje prvoligaš i 19. veljače 1992. mijenja ime u HNK Dubrovnik. Domaće je utakmice zbog agresorskih napada igrao po Metkoviću, Korčuli, Zagrebu, Istri. Prva utakmica 1. HNL na Lapadu bila je 1. studenoga 1992. protiv Segeste koju su dobili 1:0 golom Jure Ereša. Za Dubrovnik su igrali Božidar Butigan, Milan Petrović, Nikša Skokandić, Mirsad Kurtović, Damir Borovac, Antonio Bagoje, Igor Musa, Ivica Klarić, Mirsad Dilberović, Jakša Kolić i Jure Ereš. 
1997. godine se opet osamostaljuje GOŠk, pod nazivom GOŠK 1919. 
Kasnije, klub tone u tešku krizu te od tad igra u 1. i 2. ŽNL Dubrovačko-neretvanskoj.
2004. godine klub proglašava stečaj te se reformira pod imenom HNK Dubrovnik 1919. 
2015. su Dubrovnik 1919 i GOŠK spojili seniorske momčadi i nastupili u 1. ŽNL, organizacijski ujedinjeni u novi klub – NK GOŠK – Dubrovnik 1919.

Uspjesi

nakon 1991. 
 2. HNL 
 drugoplasirani: 1994./95. (Jug) 

 1. ŽNL Dubrovačko-neretvanska
 prvak: 1999./2000., 2008./09., 2011./12., 2012./13. (ŽNS)    

 2. ŽNL Dubrovačko-neretvanska 
 prvak: 2007./08.

do 1991. 
 2. savezna liga 
 drugoplasirani: 1987./88. (Zapad) 

 |Hrvatska republička liga
 prvak: 1979./80.

 Dalmatinska liga / Dalmatinska zona / Prvenstvo Splitskog podsaveza 
 prvak: 1965./66., 1974./75.  
 drugoplasirani: 1952., 1973./74. (Jug)  

 Hercegovačka zona 
 drugoplasiranik: 1963./64.

Pregled plasmana po sezonama

Nastupi u završnicama kupa

Kup maršala Tita 

1983./84.
 šesnaestina finala: GOŠK Jug Dubrovnik – FK Budućnost Titograd 3-1
 osmina finala: GOŠK Jug Dubrovnik – FK Vojvodina Novi Sad 1-0
 četvrtina finala: NK Metalac Sisak – GOŠK Jug Dubrovnik 1-0

Stadion 

HNK Dubrovnik 1919 je svoje utakmice igrao na starom gradskom stadionu Lapad.

Povezani članci  
 Ivo Šeparović, igrao sredinom 1980-ih za vrijeme kad je GOŠK-Jug bio možda najjači klub na hrvatskom jugu
  Milan Petrović - Rico, igrao '80-ih, odakle je prešao u Hajduk.
  Marinko Kurtela - igrač Hajduka i Dinama, s Dinamom prvak Jugoslavije, član glasovite generacije 1982. godine.
  Darko Miladin - bivši igrač Hajduka za sezonu 1998./99. dobio nagradu navijača Hajdučko srce.
  Ahmet Brković - karijeru je započeo u rodnom Dubrovniku, da bi se preko Varteksa probio do engleske druge lige, prvo do Leyton Orienta zatim do Luton Towna te na posljetku do Milwalla.
  Adnan Aganović - u klubu odigrao 2 sezone, zatim igrač nekoliko hrvatskih klubova, međuostalim Varteksa i Istre 1961, te slovenskog Kopra, danas je član rumunjskog Brasova.
  Zoran Mamić

Povezani članci 
 NK GOŠK – Dubrovnik 1919 
 NK GOŠK Dubrovnik 
 NK HTP Dubrovnik

Vanjske poveznice 
 Službene stranice (neaktivna)

Izvori  
 
 poslovna.hr, HNK Dubrovnik, pristupljeno 13. ožujka 2017.
 poslovna.hr, HNK Dubrovnik 1919, pristupljeno 13. ožujka 2017.
 Nogometni leksikon, Dubrovnik, HNK, pristupljeno 13. ožujka 2017.
 Nogometni leksikon, Dubrovnik, pristupljeno 13. ožujka 2017.
 dulist.hr, GOŠK-DUBROVNIK 1919 Stogodišnjak, koji to nije?, objavljeno 19. siječnja 2019., pristupljeno 30. srpnja 2019. 
  

Dubrovnik
Dubrovnik
Bivši hrvatski nogometni klubovi